È stata la prima edizione del torneo.

In finale Elise Mertens e Aryna Sabalenka hanno sconfitto Gabriela Dabrowski e Luisa Stefani con il punteggio di 6-1, 6-3.

Teste di serie 

  Elise Mertens /  Aryna Sabalenka (campionesse)
  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (ritirate, semifinale)

 Bethanie Mattek-Sands /  Barbora Strýcová (quarti di finale)
 Kirsten Flipkens /  Demi Schuurs (semifinale)

Wild card 

  Jesika Malečková /  Chantal Škamlová (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

J&T Banka Ostrava Open 2020